Медиш — фамилия:

 Медиш, Григорий Максимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8873; 1 февраля 1852.
 Медиш, Михаил Максимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9682; 26 ноября 1855.